Сезон Формулы-1 1967 года — 18-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл со 2 января по 22 октября и состоял из 11 этапов.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 5 гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших из 6 первых гонок и 4 лучших из оставшихся 5 гонок.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
| Денни Халм

|align='right'| 51

|-
! 2
|  Джек Брэбем

|align='right'| 46(48)

|-
! 3
|  Джим Кларк

|align='right'| 41

|-
! 4
|  Джон Сертис

|align='right'| 20

|-
! 5
|  Крис Эймон

|align='right'| 20

|-
! 6
|  Педро Родригес

|align='right'| 15

|-
! 7
|  Грэм Хилл

|align='right'| 15

|-
! 8
|  Дэн Герни

|align='right'| 13

|-
! 9
|  Джеки Стюарт

|align='right'| 10

|-
! 10
|  Майк Спенс

|align='right'| 9

|-
! 11
|  Джон Лав

|align='right'| 6

|-
! 12
|  Йохен Риндт

|align='right'| 6

|-
! 12
|  Йо Зифферт

|align='right'| 6

|-
! 14
|  Брюс МакЛарен

|align='right'| 3

|-
! 15
|  Йо Бонниер

|align='right'| 3

|-
! 16
|  Майк Паркс

|align='right'| 2

|-
! 16
|  Крис Ирвин

|align='right'| 2

|-
! 16
|  Боб Андерсон

|align='right'| 2

|-
! 19
|  Ги Лижье

|align='right'| 1

|-
! 19
|  Жаки Икс

|align='right'| 1

|-
! 19
|  Лудовико Скарфиотти

|align='right'| 1

|-
! -
|  Ричи Гинтер

|align='right'| 0

|-
! -
|  Ричард Этвуд

|align='right'| 0

|-
! -
|  Сэм Тингл

|align='right'| 0

|-
! -
|  Майк Фишер

|align='right'| 0

|-
! -
|  Пирс Каридж

|align='right'| 0

|-
! -
|  Мойзес Солана

|align='right'| 0

|-
! -
|  Эл Пиз

|align='right'| 0

|-
! -
|  Сильвио Мозер

|align='right'| 0

|-
! -
|  Эппи Витцез

|align='right'| 0

|-
! -
|  Люки Бота

|align='right'| 0

|-
! -
|  Джанкарло Багетти

|align='right'| 0

|-
! -
|  Жан-Пьер Бельтуаз

|align='right'| 0

|-
! -
|  Дэвид Хобс

|align='right'| 0

|-
! -
|  Дэйв Чарлтон

|align='right'| 0

|-
! -
|  Алан Риз

|align='right'| 0

|-
! -
|  Джонни Серво-Гавен

|align='right'| 0

|-
! -
|  Джонатан Уильямс

|align='right'| 0

|-
! -
|  Лоренцо Бандини

|align='right'| 0

|-
! -
|  Хуберт Хане

|align='right'| 0

|-
! -
|  Том Джонс

|align='right'| 0

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Обзор чемпионата мира на oldracingcars.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1